Miejscowości w Polsce:
 Pewel Mała
 Pewel Wielka
 Pewel Ślemieńska